Маршалвил има више значења:
 Маршалвил (Џорџија)
 Маршалвил (Охајо)